Die Saison 1994/95 war die 21. Spielzeit der Superliga, der höchsten spanischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte der CH Txuri Urdin.

Hauptrunde

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der fünf Mannschaften insgesamt acht Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 

Superliga-Saison (Spanien)
Eishockeysaison 1994/95